Бельское викариатство — викариатство Варшавской епархии Польской Православной Церкви.

Бельское викариатство Холмской епархии Русской Православной Церкви была учреждена в 1916 году. Поименовано по городу Бельск (ныне Бельск-Подляшский, Польша). Просуществовало до 1922 года.

С 1960 года периодически восстанавливалось как викариатство Варшавской епархии в составе Польской Православной Церкви.

Епископы 
 Бельское викариатство Холмской епархии
 Серафим (Остроумов) (3 апреля 1916 — 18 августа 1917)
 Сергий (Королёв) (30 апреля 1921—1922) арестован и выслан польскими властями в Чехословакию

 Бельское викариатство Варшавской епархии
 Василий (Дорошкевич) (25 марта 1960 — 5 мая 1961)
 Иеремия (Анхимюк) (13 марта — 20 августа 1983)
 Григорий (Харкевич) (12 мая 1998 — 1 апреля 2008)
 Григорий (Харкевич) (с 24 августа 2017)

Ссылки 
 БЕЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ // Открытая православная энциклопедия «Древо»

Викариатства
Появились в 1916 году
Упразднённые викариатства Русской православной церкви‎
Варшавская и Бельская епархия